

Patronyme 
(par ordre alphabétique)
 Arnaud Cazin d'Honincthun (1949 -   ), parlementaire français ;
 François-Joseph Cazin (1788 - 1864), médecin et auteur français ;
 François-Simon Cazin (1796 - 1890), écrivain français ;
 Henri Cazin (1836 - 1891), médecin et auteur français ;
 Hubert Cazin (1724 - 1795), libraire français ;
 Jean-Charles Cazin (1840 - 1901), peintre, sculpteur et céramiste français ;
 Jocelyne Cazin (1950 -   ), journaliste et animatrice de télévision québécoise ;
 Marie Cazin (1844 - 1924), peintre et sculpteur français ;
 Michel Cazin (1869 - 1917), dessinateur, peintre, sculpteur et graveur-médailleur français ;
 Paul Cazin (1881 - 1963), écrivain et traducteur français ;

Toponyme 
 Cazin, une ville et une municipalité de Bosnie-Herzégovine ;
 Maison Cazin, une demeure historique médiévale située à Pérouges en France 
.
Homonymie de patronyme